El nombre Micaela puede referirse a:..nombre propio femenino.
Por lo general todas las mujeres llamadas Micaela terminan sola ya que su temperamento es bipolar y tiende a pelear con las personas que las rodean